SIAT (motorenbedrijf)
Siat (agro-industrieel bedrijf)